Das Challenge Bell 2006 war ein WTA-Damentennisturnier in Québec. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2006 und fand vom 30. bis 5. November 2006 statt.

Das Einzelfinale gewann Marion Bartoli gegen Olga Putschkowa mit 6:0 und 6:0. Im Doppel besiegten Laura Granville und Carly Gullickson im Endspiel die Paarung Jill Craybas/Alina Schidkowa mit 6:3 und 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in der Stadt Québec